Antonio Nibali, Italiaans wielrenner
 Vincenzo Nibali, Italiaans wielrenner, winnaar van onder andere de Ronde van Frankrijk, Italië en Spanje